Le  est la  du challenge Yves du Manoir et la compétition est remportée par le RRC Nice qui participe pour la deuxième fois seulement à cette compétition.

Phase de qualification 
Les équipes sont listées dans leur ordre de classement à l'issue de la phase qualificative et ces dernières dont le nom est en caractères gras sont qualifiées pour les huitièmes de finale. Trois points sont accordés pour une victoire, deux pour un nul et un pour une défaite.

Poule A 

|
|}

Poule B 

|
|}

Poule C 

|
|}

Poule D 

|
|}

Le classement général donna les huitièmes de finale suivants : Lourdes (15 points) contre Aurillac (9), Narbonne (11) contre Pau (11), Montferrand (12) contre Perpignan (10), Dax (13) contre Mont-de-Marsan (9), Toulouse (13) contre Grenoble (10), Béziers (11) contre Montauban (11), Agen (11) contre Nice (11) et Bayonne (13) contre Bègles (9).

Phase finale

Tableau final

Finale

Notes et références

Bibliographie 
 

1984-1985
Rugby à XV en 1984
Rugby à XV en 1985
Sport en France en 1984
Sport en France en 1985